Loggerheads kan syfta på:
 Loggerheads (film) – en film från 2005

Geografi

Storbritannien 

 Loggerheads, England, Staffordshire, 
 Loggerheads, Wales – en ort i Denbighshire, Wales